Чурашов — фамилия; имеет женскую форму Чурашова.
 Чурашов, Никита Алексеевич (род. 1996) — российский регбист.
 Чурашов, Олег Михайлович (1945—1992) — советский хоккеист и тренер.